Чхаи́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Чхаидзе, Александр Владимирович (1924—1998) — грузинский драматург.
 Чхаидзе, Василий Исакиевич (1905—1986) — грузинский и советский актёр.
 Чхаидзе, Виктор Николаевич (род. 1978) — российский историк и археолог.
 Чхаидзе, Владимир Михайлович (1922—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Чхаидзе, Геннадий (род. 1974) — грузинский, киргизский и узбекский борец греко-римского стиля.
 Чхаидзе, Гия Юрьевич (род. 1970) — грузинский футболист.
 Чхаидзе, Евросия Герасимовна (1900—?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Чхаидзе, Екатерина Ивановна (1923 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чхаидзе, Екатерина Христофоровна (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чхаидзе, Иосиф Калистратович (1937—1992) — грузинский режиссёр и сценарист.
 Чхаидзе, Омар Валерьянович (род. 1944) — грузинский и российский художник.
 Чхаидзе, Машо Евсеевна (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чхаидзе, Роберт (род. 1972) — грузинский политический и общественный деятель.
 Чхаидзе, Сергей Алистрахович (1919—1971) — Герой Советского Союза.
 Чхаидзе, Теймураз Нодарович (род. 1955) — советский футболист, грузинский тренер.
 Чхаидзе, Юрий Леванович (род. 1946) — советский футболист.